Puebla de Lillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Lillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Puebla de Lillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar